Il Ossso  es una empresa dedicada a la producción de Indumentaria Deportiva de la República Argentina.

Il Ossso Argentina - La camiseta que recorre el país 

Il Ossso, es una empresa de ropa deportiva que nació en 2011. Somos una marca 100% de Argentina, que tiene estructura propia y que busca mezclar la pasión del hincha y la calidad en cada una de las prendas que confeccionamos.

Il Ossso tiene la particularidad de ser la única indumentaria deportiva que tiene presencia en todas las divisiones del fútbol profesional argentino.

Barracas Central es nuestro representante en la Liga Profesional. En la Primera Nacional vestimos a Independiente Rivadavia y Brown de Adrogué. En la Primera B a San Miguel, en Primera C acompañamos a Real Pilar y en la Primera D a Juventud Unida. 

Después en el fútbol del interior tenemos en el Federal A a Sol de Mayo de Viedma, en el Federal B a FADEP de Mendoza, Cruz del Sur de Bariloche, Deportivo Roca de Río Negro y en el Federal C y los torneos regionales acompañamos a San Antonio de Ranchillos, JJ Moreno Puerto Madryn,  El Porvenir de Mar del Tuyú y Atlético Villa Gesell.

Cada camiseta es una historia, el sentimiento es el mismo.

La Piel del Hincha

Vamos Por Todo

Enlaces externos 
Página oficial en Twitter

Página oficial en Facebook

Marcas de indumentaria deportiva
Fabricantes de indumentaria deportiva de Argentina
Empresas fundadas en 2010